A Brit Királyi Haditengerészet két hadihajóosztálynak adta a Town nevet, ezek:
 A Town osztály (1910) első egysége 1910-ben lett szolgálatba állítva, 21 könnyűcirkálót adtak át a brit és az ausztrál flottának, az első világháborúban teljesítettek szolgálatot.
 A Town osztály (1936) első egysége 1936-ban lett szolgálatba állítva, 10 egységet építettek, egy kivételével mindet szétbontották, vagy ütközetben elsüllyedt.